Cheilosia — род журчалок, являющийся одним из самых многочисленных родов семейства.

Виды 
Cheilosia abagoensis Scufjin, 1979
Cheilosia abbreviata Shiraki, 1953
Cheilosia aenigmatosa Barkalov, 1993
Cheilosia aerea (Dufour, 1848)
Cheilosia ahenea (von Roser, 1840)
Cheilosia alaskensis (Hunter, 1897)
Cheilosia alba Vujic & Claussen, 2000
Cheilosia albipila Meigen, 1838
Cheilosia albitarsis (Meigen, 1822)
Cheilosia albohirta (Hellén, 1930)
Cheilosia aldrichi (Hunter, 1896)
Cheilosia alpestris (Becker, 1894)
Cheilosia alpina (Zetterstedt, 1838)
Cheilosia amicorum van der Goot, 1964
Cheilosia andalusiaca Torp Pedersen, 1971
Cheilosia angustigena (Becker, 1894)
Cheilosia annulifemur (Stackelberg, 1930)
Cheilosia antiqua (Meigen, 1822)
Cheilosia aokii Shiraki, 1953
Cheilosia aratica Barkalov, 1978
Cheilosia aristata Barkalov & Ståhls, 1997
Cheilosia arkita Zimina, 1970
Cheilosia armeniaca Stackelberg, 1960
Cheilosia atriseta (Oldenberg, 1916)
Cheilosia atrocapilla Hull and Fluke, 1950
Cheilosia baldensis (Marcuzzi, 1941)
Cheilosia balkana Vujic, 1994
Cheilosia balu Violovitsh, 1966
Cheilosia barbata Loew, 1857
Cheilosia bardus (Harris, 1780)
Cheilosia barkalovi Stahls, 1977
Cheilosia baroni (Williston, 1887)
Cheilosia barovskii (Stackelberg, 1930)
Cheilosia beckeri (Strobl, 1909)
Cheilosia bergenstammi (Becker, 1894)
Cheilosia bicolorata (Shannon, 1922)
Cheilosia bigelowi (Curran, 1926)
Cheilosia bombiformis (Matsumura, 1911)
Cheilosia borealis (Coquillett, 1900)
Cheilosia brachysoma Egger, 1860
Cheilosia bracusi Vujic & Claussen, 1994
Cheilosia brevipennis (Becker, 1894)
Cheilosia brevipila Shiraki, 1968
Cheilosia browni Curran, 1931
Cheilosia brunnipennis (Becker, 1894)
Cheilosia burkei (Shannon, 1922)
Cheilosia caerulescens (Meigen, 1822)
Cheilosia caltha (Shannon, 1922)
Cheilosia canada Hull and Fluke, 1950
Cheilosia canicularis (Panzer, 1801)
Cheilosia capillata (Loew, 1863)
Cheilosia carbonaria Egger, 1860
Cheilosia catalina (Shannon, 1922)
Cheilosia chalybescens (Williston, 1893)
Cheilosia changaica Peck, 1979
Cheilosia chintimini (Lovett, 1921)
Cheilosia chloris (Meigen, 1822)
Cheilosia christophori (Becker, 1894)
Cheilosia chrysochlamys (Williston, 1891)
Cheilosia chrysocoma (Meigen, 1822)
Cheilosia clama Claussen & Vujic, 1995
Cheilosia clausseni Barkalov & Ståhls, 1997
Cheilosia coerulea Fluke and Hull, 1946
Cheilosia columbiae (Curran, 1922)
Cheilosia comosa (Loew, 1863)
Cheilosia conifacies Stackelberg, 1963
Cheilosia consentiens (Curran, 1926)
Cheilosia convexifrons Stackelberg, 1963
Cheilosia cottrelli Telford, 1939
Cheilosia crassiseta Loew, 1859
Cheilosia cratorhina Hull and Fluke, 1950
Cheilosia cumanica (Szilády, 1938)
Cheilosia curvitibia (Becker, 1894)
Cheilosia cyanescens Loew, 1863
Cheilosia cynocephala Loew, 1840
Cheilosia cynoprosopa Hull and Fluke, 1950
Cheilosia cystorhyncha Barkalov, 1999
Cheilosia derasa Loew, 1857
Cheilosia dificilis (Herve-Bazin, 1929)
Cheilosia distincta Barkalov & Cheng, 1998
Cheilosia edashigei Shiraki, 1968
Cheilosia egregia Barkalov & Cheng, 1998
Cheilosia eurodes (Shiraki, 1930)
Cheilosia exigua Barkalov & Peck, 1977
Cheilosia fasciata Schiner & Egger, 1853
Cheilosia faucis (Becker, 1894)
Cheilosia ferruginea (Lovett, 1919)
Cheilosia flavipes (Panzer, 1798)
Cheilosia flavosericea Hull and Fluke, 1950
Cheilosia florella (Shannon, 1922)
Cheilosia formasana (Shiraki, 1930)
Cheilosia fraterna (Meigen, 1830)
Cheilosia frontalis Loew, 1857
Cheilosia gagatea Loew, 1857
Cheilosia gemini (Shannon, 1922)
Cheilosia gerstackeri (Becker, 1894)
Cheilosia gibbosa (Becker, 1894)
Cheilosia gigantea (Zetterstedt, 1838)
Cheilosia gorodkovi Stackelberg, 1963
Cheilosia grahami Barkalov, 1999
Cheilosia granulata (Becker, 1894)
Cheilosia griseifacies Vujic, 1994
Cheilosia griseiventris Loew, 1857
Cheilosia grisella (Becker, 1894)
Cheilosia grossa (Fallén, 1817)
Cheilosia heptapotamica Stackelberg, 1963
Cheilosia herculana Bradescu, 1982
Cheilosia hercyniae Loew, 1857
Cheilosia hermiona Hull and Fluke, 1950
Cheilosia hesperia (Shannon, 1922)
Cheilosia hiantha Hull and Fluke, 1950
Cheilosia himantopa (Panzer, 1798)
Cheilosia honesta Róndani, 1868
Cheilosia hoodiana (Bigot, 1883)
Cheilosia hunteri (Curran, 1922)
Cheilosia hypena (Becker, 1894)
Cheilosia iberica Marcos-Garcia & Claussen, 1989
Cheilosia illustrata (Harris, 1780)
Cheilosia imperfecta (Becker, 1921)
Cheilosia impressa Loew, 1840
Cheilosia impudens (Becker, 1894)
Cheilosia ingerae Nielsen & Claussen, 2001
Cheilosia ingrica Stackelberg, 1958
Cheilosia insignis Loew, 1857
Cheilosia intermedia Barkalov, 1999
Cheilosia iwawakiensis (Shiraki, 1930)
Cheilosia japonica (Hervé-Bazin, 1914)
Cheilosia josankeiana (Shiraki, 1930)
Cheilosia julietta (Shannon, 1922)
Cheilosia katara Claussen & Vujic, 1993
Cheilosia kerteszi (Szilády, 1938)
Cheilosia kirgizorum Peck, 1971
Cheilosia kiritshenkoi Stakelberg, 1963
Cheilosia kolomietsi Barkalov, 1999
Cheilosia kuznetzovae Skufjin, 1977
Cheilosia laevifrons (Jones, 1907)
Cheilosia laeviseta Claussen, 1987
Cheilosia laevis (Bigot, 1884)
Cheilosia laeviventris Loew, 1857
Cheilosia lasiopa (Kowarz, 1885)
Cheilosia lasiophthalmus Williston, 1882
Cheilosia laticornis Róndani, 1857
Cheilosia latifaciella (Shiraki, 1930)
Cheilosia latifrons (Zetterstedt, 1843)
Cheilosia latigena Barkalov & Peck, 1994
Cheilosia latigenis Claussen & Kassebeer, 1993
Cheilosia latrans (Walker, 1849)
Cheilosia lenis (Becker, 1894)
Cheilosia lenta (Becker, 1894)
Cheilosia leucoparea (Loew, 1863)
Cheilosia limbicornis (Strobl, 1909)
Cheilosia livida (Wehr, 1922)
Cheilosia loewi (Becker, 1894)
Cheilosia lola Zimina, 1970
Cheilosia longipennis (Shiraki, 1930)
Cheilosia longiptera Shiraki, 1968
Cheilosia longistyla Barkalov & Peck, 1994
Cheilosia longula (Zetterstedt, 1838)
Cheilosia lucida Barkalov & Cheng, 1998
Cheilosia lucta (Snow, 1895)
Cheilosia lukashovae Barkalov, 1993
Cheilosia luna Hull and Fluke, 1950
Cheilosia lutea Barkalov, 1979
Cheilosia margarita Hull and Fluke, 1950
Cheilosia marginata (Becker, 1894)
Cheilosia matsumurana (Shiraki, 1930)
Cheilosia meganosa Hull and Fluke, 1950
Cheilosia megatarsa Fluke and Hull, 1947
Cheilosia melanopa (Zetterstedt, 1843)
Cheilosia melanura (Becker, 1894)
Cheilosia metallina (Becker, 1894)
Cheilosia milkoi Barkalov, 2003
Cheilosia montana Egger, 1860
Cheilosia montanipes Hull and Fluke, 1950
Cheilosia morio (Zetterstedt, 1838)
Cheilosia motodomariensis Matsumura, 1916
Cheilosia mupinensis Barkalov, 1999
Cheilosia mutabilis (Fallén, 1817)
Cheilosia mutini Barkalov, 1984
Cheilosia nannomorpha Hull and Fluke, 1950
Cheilosia nartshukae Barkalov & Peck, 1977
Cheilosia naruska Haarto & Kerppola, 2007
Cheilosia nasica Hull and Fluke, 1950
Cheilosia nebulosa (Verrall, 1871)
Cheilosia neversicolor Barkalov & Cheng, 1998
Cheilosia nigresens Hull and Fluke, 1950
Cheilosia nigripes (Meigen, 1822)
Cheilosia nigroapicata (Curran, 1926)
Cheilosia nigrobarba Hull and Fluke, 1950
Cheilosia nigrofasciata (Curran, 1926)
Cheilosia nigrovittata (Lovett, 1919)
Cheilosia nikkoensis (Shiraki, 1930)
Cheilosia nivalis (Becker, 1894)
Cheilosia nuda Shiraki, 1930
Cheilosia nudifacies (Becker, 1821)
Cheilosia nudiseta (Becker, 1894)
Cheilosia obesa Hull and Fluke, 1950
Cheilosia occidentalis Curran, 1922
Cheilosia occidentalis Williston, 1882
Cheilosia occulta Barkalov, 1988
Cheilosia okinawae (Shiraki, 1930)
Cheilosia orilliaenis (Curran, 1922)
Cheilosia orilliaensis Curran, 1922
Cheilosia orthotricha Vujic & Claussen, 1994
Cheilosia pacifica Hunter, 1897
Cheilosia pagana (Meigen, 1822)
Cheilosia pallipes Loew, 1863
Cheilosia parachloris (Herve-Bazin, 1929)
Cheilosia paralobi Malski, 1962
Cheilosia pascuorum (Becker, 1894)
Cheilosia pedemontana Róndani, 1857
Cheilosia pedestris (Becker, 1894)
Cheilosia personata Loew, 1857
Cheilosia pictipennis Egger, 1860
Cheilosia pikei Shannon, 1922
Cheilosia pilifacies Peck, 1971
Cheilosia pilifer (Becker, 1894)
Cheilosia pilosipes Hull and Fluke, 1950
Cheilosia pini (Becker, 1894)
Cheilosia planifascies (Becker, 1894)
Cheilosia plumbella (Becker, 1894)
Cheilosia plutonia Hunter, 1897
Cheilosia pluto Hull and Fluke, 1950
Cheilosia polita (Becker, 1894)
Cheilosia polja Barkalov, 1990
Cheilosia pollinata Barkalov, 1982
Cheilosia pollinifacies Stackelberg, 1968
Cheilosia pontiaca (Shannon, 1922)
Cheilosia porcina Hull and Fluke, 1950
Cheilosia posjetica Barkalov, 1981
Cheilosia prima (Hunter, 1896)
Cheilosia primoriensis Barkalov, 1990
Cheilosia primoveris (Shannon, 1915)
Cheilosia promethea Hull and Fluke, 1950
Cheilosia proxima (Zetterstedt, 1843)
Cheilosia psilophthalma (Becker, 1894)
Cheilosia pubera (Zetterstedt, 1838)
Cheilosia punctulata (Hunter, 1897)
Cheilosia ranunculi Doczkal, 2000
Cheilosia recens (Becker, 1894)
Cheilosia reniformis (Hellén, 1930)
Cheilosia rhinoprosopa Hull and Fluke, 1950
Cheilosia rhodiolae Schmid, 2000
Cheilosia rhynchops Egger, 1860
Cheilosia rita (Curran, 1922)
Cheilosia robusta (Hine, 1922)
Cheilosia rodgersi (Wainwright, 1911)
Cheilosia rotundiventris (Becker, 1894)
Cheilosia ruficollis (Becker, 1894)
Cheilosia rufimana (Becker, 1894)
Cheilosia rufiventris Peck, 1969
Cheilosia sahlbergi (Becker, 1894)
Cheilosia sapporensis (Shiraki, 1930)
Cheilosia schineri Egger, 1860
Cheilosia schnabli (Becker, 1894)
Cheilosia scilla Hull and Fluke, 1950
Cheilosia scutellata (Fallén, 1817)
Cheilosia semenovi Barkalov, 2003
Cheilosia semifasciata (Becker, 1894)
Cheilosia sensua (Curran, 1922)
Cheilosia sera Barkalov, 1999
Cheilosia seripila Hull and Fluke, 1950
Cheilosia shannoni (Curran, 1923)
Cheilosia sibirica (Becker, 1894)
Cheilosia sichotana (Stackelberg, 1930)
Cheilosia siciliana Becker, 1894
Cheilosia signaticornis (Becker, 1894)
Cheilosia signatiseta Hunter, 1897
Cheilosia sini Barkalov & Cheng, 1998
Cheilosia sonoriana (Shannon, 1922)
Cheilosia sootryeni Nielsen, 1970
Cheilosia soror (Zetterstedt, 1843)
Cheilosia sorrorcula (Williston, 1891)
Cheilosia speculum Hull and Fluke, 1950
Cheilosia stackelbergiana Barkalov, 2003
Cheilosia stackelbergi Barkalov & Peck, 1994
Cheilosia subalbipila (Violovitsh, 1956)
Cheilosia subchalybea (Curran, 1923)
Cheilosia submodesta (Becker, 1922)
Cheilosia subpictipennis Claussen, 1998
Cheilosia sulcifrons Kaplan, 1981
Cheilosia suspecta Barkalov & Cheng, 1998
Cheilosia swannanoa Brimley, 1925
Cheilosia tantalus Hull and Fluke, 1950
Cheilosia thalassica Peck, 1971
Cheilosia tokushimaensis Shiraki, 1968
Cheilosia tonsa (Sack, 1938)
Cheilosia transcaucasica Stackelberg, 1960
Cheilosia tristis Loew, 1863
Cheilosia tyanshanica Barkalov & Peck, 1994
Cheilosia umbrisquama (Becker, 1894)
Cheilosia urakawensis (Shiraki, 1930)
Cheilosia urbana (Meigen, 1822)
Cheilosia ussuriana Barkalov, 1980
Cheilosia uviformis (Becker, 1894)
Cheilosia vangaveri (Timon-David, 1937)
Cheilosia variabilis (Panzer, 1798)
Cheilosia varnensis Claussen, 2000
Cheilosia velutina Loew, 1840
Cheilosia venosa Loew, 1857
Cheilosia vernalis (Fallén, 1817)
Cheilosia versicolor Curran, 1929
Cheilosia vicina (Zetterstedt, 1849)
Cheilosia victoria (Hervé-Bazin, 1930)
Cheilosia violaceozonata Palma, 1863
Cheilosia violovitshi Barkalov, 1979
Cheilosia vtorovi Peck, 1969
Cheilosia vujici Claussen & Doczkal, 1998
Cheilosia vulpina (Meigen, 1822)
Cheilosia wisconsinensis Fluke and Hull, 1947
Cheilosia xantella Barkalov & Peck, 1997
Cheilosia yesonica Matsumura, 1905
Cheilosia yukonensis (Shannon, 1922)
Cheilosia zinchenkoi Barkalov, 2003
Cheilosia zinovievi Stackelberg, 1963
Cheilosia zlotini Peck, 1969
Cheilosia zmilampis Violovitsh, 1975

Примечания 

C